Викторас Биржишка (; 23 февраля 1886, Векшняй (ныне — Мажейкский район) — 27 января 1964, Чикаго) — литовский математик, общественный деятель; брат Вацловаса Биржишки и Миколаса Биржишки.

Биография 

Из дворян. Окончил гимназию в Шавлях (1904). Поступив в Санкт-Петербургский технологический институт на отделение механики, обучался на правах вольнослушателя в Санкт-Петербургском университете. Был участником и организатором литовской культурной деятельности. Активно участвовал в событиях революции 1905 года. По окончании института (1914) служил в оружейном обществе Барановского, был директором его фабрики (1917). После Октябрьской революции несколько раз подвергался арестам. 

В 1920 году вернулся в Литву и обосновался в Вильно. Преподавал математику, физику и химию в гимназии Витовта Великого, в Учительской семинарии и на Высших курсах. В 1922 году вместе с братом Миколасом Биржишкой был арестован польскими властями и заключён в Лукишскую тюрьму. Месяц спустя был выслан в Каунас. 

В 1922—1926 годах был начальником артиллерийского снабжения Министерства обороны Литвы. Одновременно в 1922—1939 годах преподавал в Литовском университете (с 1930 году Университет Витовта Великого). Профессор (1928); с 1931 года заведующий кафедрой математического анализа. 

Был председателем секции математики Общества натуралистов, редактором математического отдела Литовской энциклопедии (), для которой написал около трёхсот статей. В 1939—1941 годах возглавлял кафедру математического анализа Вильнюсского университета. Редактировал учебники математики для гимназий. 

В 1944 году эмигрировал в Австрию, затем перебрался в Германию. В 1946—1949 годах преподавал в Прибалтийском университете в Гамбурге-Пиннеберге. 

С 1950 года жил в Соединённых Штатах Америки, зарабатывал на жизнь физическим трудом и уроками математики. Умер в Чикаго. 11 июля 2018 года прах был перезахоронен на кладбище Расу в Вильнюсе.

Научная деятельность 
Важнейшие труды —  (1927),  (1928),  (1930). 

Написал книгу воспоминаний  (1920—1922); второе издание вышло под названием  (1936; 1966). В эмиграции вместе с братом Миколасом Биржишкой завершил подготовку к изданию трёхтомного библиографического свода Вацловаса Биржишки  (Чикаго, 1960—1965; Вильнюс, 1990).

Примечания

Ссылки 
  

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института (до 1917 года)
Математики Литвы
Преподаватели Университета Витовта Великого
Преподаватели Вильнюсского университета
Эмигранты